Ingarfield ist der Familienname folgender Personen: